Лос Баритос има више значења:

 Лос Баритос, Ранчо лос Баритос (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Баритос (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику